СКИФ ШВСМ «Измайлово» — женский ватерпольный клуб, выступающий в чемпионате России. Является одним из самых титулованных клубов России.

История 
Команда была основана в 1991 году под названием СКИФ (Москва). С 2003 года называется СКИФ ШВСМ «Измайлово».

Награды

Чемпионат России 
 Чемпион России (4) — 1995, 1996, 1997, 1998 
 Серебряный призёр чемпионата России (5) — 1994, 1999, 2000, 2001, 2002, 2021 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3) — 2004, 2006, 2011

Кубок европейских чемпионов 
 Обладатель Кубка (2) — 1997, 1999 
 Финалист Кубка (2) — 1996, 1998, 2000

Кубок LEN Trophy 
 Обладатель Кубка (1) — 2001 
 Финалист Кубка (2) — 2002, 2003, 2013 
Полуфиналист Кубка (2) — 2005, 2011

Состав 
Старший тренер — Сергей Фролов

Известные игроки 
 Акобия Марина
 Аникеева Екатерина
 Антонова Диана
 Ахтырченко Мария
 Васильева Екатерина
 Гринёва Анна
 Калькова Ольга
 Карпович Олександра
 Кузина Светлана
 Рытова Галина
 Токун Елена
 Толкунова Ирина
 Трошкина Вероника
 Борисова Мария
 Федотова Анастасия
 Вахитова Вероника
 Сержантова Алена
 Кемпф Полина
 Котанчян Елена

Ссылки 
 Сайт ЦСП «Измайлово»

Женские ватерпольные клубы России
Спортивные клубы Москвы